Еле́на Ми́шина:
 Мишина, Елена Дмитриевна (род. 1957) — советский, российский физик, профессор РТУ-МИРЭА.
 Мишина, Елена Петровна (род. 1941) — советская и российская актриса, народная артистка России.